Rosenkjær är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hans Rosenkjær
 Jens Rosenkjær
 Niels Rosenkjær

Danska efternamn